WBA rövidítéssel ismert

 West Bromwich Albion FC
 Bokszvilágszövetség